Patrimônio Mundial da UNESCO no TurquemenistãoO Parque Nacional Histórico e Cultural da "Merv Antiga" é um parque nacional no Turquemenistão, no qual está incluida a Antiga Merv. Os restos de quatro mil anos de história humana e vários monumentos são visíveis neste grande oásis, particularmente dos últimos dois milênios. Aluns exemplos dos vários monumentos são as Fortalezas de Erk-Kala, de Giaur-Kala, e de Kyz-Kala, o Mausoléu do Sultão Sanjar, a Cidadela do Sultão Kala e o Mausoléu de Muhammad ibn Zeid.